Черба́й () — деревня в Красночетайском районе Чувашской Республики. Входит в Староатайское сельское поселение.

География 
Расстояние до Чебоксар 122 км, до районного центра — села Красные Четаи — 25 км, до железнодорожной станции 53 км. Деревня расположена рядом с автодорогой межмуниципального значения 97Н-041 Ядрин—Николаевское—Новые Атаи.

Административно-территориальная принадлежность 
До 1 мая 1920 года деревня находилась в составе Шуматовской, до 22 сентября 1926 года — Хочашевской, до октября 1927 года — Атаевской волостей Ядринского уезда, в 1927—1962 годах в составе Красночетайского района, в 1962—1965 годах в Шумерлинском районе, с 1965 года вновь в составе Красночетайского района. 
 Сельские советы: с 1 октября 1927 года — Чербайский, с 14 июня 1954 года — Староатайский.

История 
Исторические названия — Чербака́с, Чорбакасы́.

Деревня появилась в начале XVIII века как выселок деревни Ма́лые Тува́ны, называемой Суна́р (ныне в составе деревни Нижние Сунары).

Жители — до 1866 года государственные крестьяне; занимались земледелием, животноводством.

В 1931 году образован колхоз «Красный воин». По состоянию на 1 мая 1981 года населённые пункты Староатайского сельского совета — в составе колхоза «Марксист».

Название 
Можно предположить, что название произошло от чув. чура «слуга; воин» и тюрк. бай «богач; хозяин» или от татарского имени Чурпай/Чербай.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года в деревне проживали 111 человек, преобладающая национальность — чуваши (100%).

Инфраструктура 
Функционирует колхоз «Свобода» (2010).
Имеются фельдшерский пункт, магазин, предприятие общественного питания.
Улица: Центральная.

Уроженцы 
 Николаев Олег Алексеевич (р. 1969) — российский государственный и политический деятель, экономист. Глава Чувашской Республики (с 22 сентября 2020).

Примечания 

Населённые пункты Красночетайского района
Населённые пункты, основанные в XVIII веке